ATP11C () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на довгому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 132 амінокислот, а молекулярна маса — 129 477.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт, транспорт ліпідів, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, іонами металів, іоном магнію. 
Локалізований у клітинній мембрані, мембрані, ендоплазматичному ретикулумі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Трансмембранні транспортери